L'édition 2008 du Championnat d'Afrique de futsal s'est tenue à Tripoli, en Libye, du 21 mars au 30 mars 2008. La victoire finale est revenue à la Libye.

Premier tour

Demi-finales

Place

Finale

Liens externes 
 Site officiel
 Site officiel de la CAF
 Futsal africain sur RSSSF

Championnat d'Afrique de futsal
Championnat d'Afrique en Libye
Championnat d'Afrique en 2008
2008 en Libye
Afrique
Sport à Tripoli